Academia steht für:

 Academia.edu, kurz Akademia, soziales Netzwerk und Online-Publikationsplattform für Akademiker
 Academia (Zeitschrift), Verbandszeitschrift des Cartellverbands der katholischen deutschen Studentenverbindungen
 (829) Academia, Asteroid des Hauptgürtels

Geografie:
 Academia (Ohio), Knox County, USA
 Academia (Pennsylvania), Juniata County, USA
 Academia Peak, Berg auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln

Siehe auch:
 Accademia di belle arti di Venezia (Kunsthochschule in Venedig)
 Academia Europaea (wissenschaftliche Gesellschaft)
 Academia Guatemalteca de la Lengua (guatemaltekische Akademie für Sprache)
 Academia Mexicana (Begriffsklärung)
 AcademiaNet (internationale Datenbank mit Profilen exzellenter Wissenschaftlerinnen)
 Academia Romana (Begriffsklärung)
 Academia Secretorum Naturae (naturwissenschaftliche Akademie, gegründet 1560 in Neapel)
 Academia Sinica (Nationale Akademie der Wissenschaften von Taiwan)
 Akademie (Begriffsklärung)